Cuajo se refiere normalmente a la sustancia presente en el abomaso, último estómago de los mamíferos rumiantes.

Puede referirse también a:
El nombre común de la planta Cynara cardunculus.
El nombre común de la planta Galium aparine.